Охапкин — фамилия; имеет женскую форму Охапкина.
 Охапкин, Олег Александрович (1944—2008) — русский поэт.
 Охапкин, Сергей Осипович (1910—1980) — советский учёный и инженер-конструктор, доктор наук, Герой Социалистического Труда. Примечания